Palenque (Mayastad), een Mayavindplaats in Mexico
 Palenque (plaats), een plaats in de Mexicaanse staat Chiapas, vlak bij die vindplaats gelegen
 Palenque (gemeente), een gemeente in Chiapas
 Palenque (Ecuador), een stad in Ecuador
 Palenque (rivier), een rivier in Ecuador
 Het Spaanse woord voor quilombo, een nederzetting van gevluchte slaven
 Palenque is sinds 2011 de hoofdplaats (cabecera) van de Cubaanse gemeente (municipio) Yateras.

Zie ook 
 Palengke